UB1 oder UB 1 steht für:
 UB1, britischer Postcode-Distrikt für die Post town SOUTHALL (Nord-Southall (London))
 SM UB 1, deutsches U-Boot
 UB 1, spöttische Bezeichnung "Universalbagger 1" für Schaufel.

UB1